Hồ Chí Minh (1890-1969) – wietnamski polityk komunistyczny, prezydent Wietnamu Północnego 1954-1969 
 Ho Chi Minh – miasto w południowym Wietnamie, przed 1976 rokiem noszące nazwę Sajgon